Die ICC World Cricket League Division Two 2011 war die zweite Ausgabe dieses One-Day-Cricket-Wettbewerbes und fand zwischen dem 8. und 15. April 2011 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Das Wettbewerb war Teil der ICC World Cricket League 2009–14. Es diente auch als Qualifikationsturnier für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2014 und die ICC Intercontinental Cup 2011–2013. Im Finale setzten sich die Vereinigten Arabischen Emirate gegen Namibia mit fünf Wickets durch und beide zusammen mit Papua-Neuguinea und Hongkong qualifizierten sich für die ICC Cricket World Cup Qualifier 2014 in Neuseeland.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt sechs Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich die Mannschaften, die die Plätzen 7 bis 10 am ICC Cricket World Cup Qualifier 2009 teilnahmen:

Beim Turnier der dritten Division der World Cricket League im Jahr 2011 qualifizierten sich:

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2014 und den ICC Intercontinental Cup 2011–2013 und bestritten ein Finale. Die Dritt- und Viertplatzierten qualifizierten sich auf für den ICC Cricket World Cup Qualifier 2014. Die Fünf- und Sechstplatzierten stiegen in die Division Three ab und nahmen an dem ICC World Cricket League Division Three 2013.

Stadion 

Die folgende Stadien wurden als Austragungsort vorgesehen

Vorrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Two 2011
Internationale Cricket-Saison 2011
Sportveranstaltung in Dubai
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten